Radvanov bzw. Radvánov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Radvanov (Josefov), Ortsteil von Josefov, Okres Sokolov
 Radvanov, Ortsteil von Mladá Vožice, Okres Tábor
 Radvanov (dt. Raifmaß), Wüstung in der Gemeinde Vyšší Brod, Okres Český Krumlov
 Radvánov, Ortsteil von Kovářov, Okres Písek